Синъё может означать:

  — японский авианосец времён Второй мировой войны.
  — быстрые моторные лодки со взрывчаткой, с помощью которых японцы предполагали взрывать вражеские корабли.